Spanyolország az 1900-as nyári olimpiai játékokon vett részt először. A spanyol csapat nem képviseltette magát az 1936-os nyári játékokon, a náci Németország miatt hirdetve bojkottot, illetve az 1956-os olimpia Melbourne-i helyszíneiről is távol maradt, ezt Magyarország szovjet megszállása miatt bojkottálva. Spanyolország 1936 óta jelen volt valamennyi téli olimpián is.

1992-ben Spanyolország, Juan Antonio Samaranch akkori NOB-elnök szülővárosa, Barcelona adott otthont a nyári játékoknak.

A spanyol sportolók 133 olimpiai érmet nyertek, legeredményesebb sportáguk a vitorlázás.

A Spanyol Olimpiai Bizottság 1912-ben alakult meg, a NOB még ebben az évben fel is vette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Alejandro Blanco Bravo.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források 

Nemzetek az olimpiai játékokon